Niemcy:
 Jungingen – dzielnica Ulm
 Jungingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Zollernalb

Osoby:
 Konrad von Jungingen – wielki mistrz krzyżacki
 Ulrich von Jungingen – wielki mistrz krzyżacki